Angelo Arcari (1907-1985) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Bruno Arcari (1915-2004) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Bruno Arcari (1942) – ex pugile italiano
Gerolamo Arcari o Girolamo – architetto italiano del XVI secolo
Michele Arcari (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Paolo Arcari (1879-1955) – letterato e accademico italiano
Pietro Arcari (1909-1988) – calciatore italiano